Westendorf peut désigner différents lieux dans les pays de langue allemande :

Westendorf, une commune de l'arrondissement d'Augsbourg, dans le district de Souabe en Bavière
 Westendorf, une commune de l'arrondissement d'Ostallgäu, dans le district de Souabe en Bavière

Westendorf, une commune du district de Kitzbühel, dans le land du Tyrol.